Капандю, Эрнест (1826—1868) — французский писатель.
 Капандю (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Од.
 Капандю (кантон) — кантон во Франции, департамент Од.